Те́льтов ():

 Тельтов — город в федеральной земле Бранденбург;
 Тельтов — историческая область в Бранденбурге;
  — район Германии () в земле Бранденбург;
 Тельтов-Флеминг — район Германии в земле Бранденбург;
 Тельтов () — канал в Берлине и Бранденбурге;
  — историческая верфь на канале Тельтов